Salem Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Historic District (Connecticut), NRHP-ID 80004063
 Salem Historic District (New York), NRHP-ID 75001234
 Salem Historic District (West Virginia), NRHP-ID 80004022

Siehe auch:
 Salem Common Historic District
 Salem Downtown Historic District
 Downtown Salem Historic District